graffiti
 graffiti (archeologia)
 graffiti (PDA)
 Graffiti – album Chrisa Browna
 Graffiti – singel Gackta

Zobacz też 
 Amerykańskie graffiti